Schorlemmer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schorlemmer (1834–1892), deutscher Chemiker
 Friedrich Schorlemmer (* 1944), deutscher Theologe
 Heinz Schorlemmer, deutscher Schauspieler, Sänger und Theaterregisseur
 Helmut Schorlemmer, deutscher Regisseur, Theaterwissenschaftler, Dozent und Autor
 Ludwig Schorlemmer (1847–1926), deutscher Sozialdemokrat
 Ludwig Wilhelm von Schorlemmer (1695–1776), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Schorlemmer (vmtl. 1874–1936, auch: Rudolph Schorlemmer), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Rheinallee 24 (Bonn) (Villa Schorlemmer)
 Sanatorium Dr. Schorlemmer befand sich in Bad Godesberg
 Schorlemer